Таи — многозначный термин.

 Таи — народ группы таи во Вьетнаме.
 Таи — национальный парк в Кот-д’Ивуаре.
 Таи — солнечный месяц в тамильском календаре.

См. также 
 ТАИ-43 — военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом производства СССР, выпускался с 1943 года.
 Тай